Bates Motel – fikcyjny motel z filmu Psychoza i jego kontynuacji
 Bates Motel – amerykański film
 Bates Motel – amerykański serial telewizyjny
 Bates Motel (sezon 1)
 Bates Motel (sezon 2)

Zobacz też 
 Psychoza (ujednoznacznienie)
 Norman Bates